Morta (mitologia) – w mitologii rzymskiej jedna z trzech sióstr – bogiń przeznaczenia – zwanych Parkami. Jej greckim odpowiednikiem jest Atropos
 Morta (królowa) – żyjąca w XIII w., ochrzczona w roku 1252 przez biskupa chełmińskiego wielka księżna, następnie królowa Litwy.